HPA steht für:

 Hamburg Port Authority
 Halifax Port Authority, siehe Hafen Halifax
 Hauptpotentialausgleich
 Health Protection Agency, britische Gesundheitsbehörde
 Heerespersonalamt
 High Performance Aircraft, ein Flugzeugtyp
 High Performance Aircraft GmbH & Co. KG, deutscher Flugzeughersteller, siehe HPA TT62
 High Power Amplifier
 Hochschulprüfungsamt
 Host Protected Area
 Human Powered Aircraft
 Hurlingham Polo Association
 Hyperphenylalaninämie
 Hypothalamic-pituitary-adrenocortical axis, siehe Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse
 Lifuka Island Airport (IATA-Code), Flughafen auf Haʻapai, Tonga 
 Pearl Airways (ICAO-Code), ehemalige haitianische Fluggesellschaft

HPA als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Polen: Polizeihauptkommando

hPa steht für:
 Hektopascal, siehe Pascal (Einheit)

Abkürzung